Hermann von Vietinghoff ist der Name folgender Personen:

* Hermann von Vietinghoff (Generalleutnant) (1829–1905), preußischer Generalleutnant
 Hermann von Vietinghoff (General) (1851–1933), preußischer General der Kavallerie und Komtur des Johanniterordens